G10 oder G 10 steht für:

 Chevrolet G10, ein früherer Fullsize-Van von Chevrolet
 das geltende Gesetz zu Artikel 10 des Grundgesetzes, siehe Artikel 10-Gesetz
 eine Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung, siehe Liste der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
 Daihatsu Charade, Modellcode der ersten Baureihe
 Canon PowerShot G10, eine digitale Kompakt-Kamera, siehe Canon Powershot G-Reihe
 das digitale Systemkameragehäuse G10 aus der Panasonic-Lumix-DMC-G-Reihe
 G10 (Industrienationen), die Gruppe führender Industrienationen
 G10 (WTO), eine internationale Gruppe von Agrarimportländern
 Group of Ten, eine Vereinigung kanadischer Universitäten, siehe U15 Group of Canadian Research Universities
 Preußische G 10, eine Güterzug-Schlepptenderlok
 ein gedeckter Güterwagen bei der DB, siehe Güterwagen der Verbandsbauart #Übersichtstabelle
 die technische Norm G-10 für ein Epoxidharzlaminat, siehe Glasfaserverstärkter Kunststoff
 G10-SUD, Groupe des Dix-SUD, französischer Dachverband von Basisgewerkschaften, siehe Basisgewerkschaft #Frankreich
 Abkürzung für die Autobahn Suifenhe–Manzhouli in China

Abkürzung